Кля́зьма — топоним:

Значения 
 Клязьма — река в Европейской части России.
 Клязьма — ранее деревня, сейчас микрорайон Клязьма-Старбеево, в составе города Химки Московской области.
 Клязьма — микрорайон города Пушкино Московской области (до 2003 года — посёлок в Пушкинском районе).
 Клязьма — платформа Ярославского направления Московской железной дороги в городе Пушкино.

Вымышленное 
 Клязьма — космический корабль во «вселенной Генома» Сергея Лукьяненко, доставивший Тиккирея Фроста с планеты Карьер на планету Новый Кувейт.